Чёрный квадрат:

 «Чёрный квадрат» — картина Казимира Малевича.
 «Чёрный квадрат» — театр-студия импровизации в Киеве, Украина.
 «Чёрный квадрат» — российская национальная премия в области современного искусства.
 «Чёрный квадрат» — документальный фильм 1988 года, реж. И. Пастернак (четыре фестивальные награды).
 «Чёрный квадрат» — российский фильм 1992 года.
 «Чёрный квадрат» — песня из репертуара группы «Ария».